Vorwärts Gleiwitz steht für:

 SC Vorwärts Gleiwitz, deutscher Fußballverein aus Gleiwitz (1910–1926)
 Vorwärts-Rasensport Gleiwitz, deutscher Fußballverein aus Gleiwitz (1926–1945)